Novelsis är ett släkte av skalbaggar. Novelsis ingår i familjen ängrar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Ängrar
Novelsis